Малое Замошье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Малое Замошье — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Россия 
 Малое Замошье — деревня в Новгородском районе Новгородской области.